«Серебряная раковина лучшему режиссёру» () — официальная награда Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, присуждаемая его официальным жюри за лучшую режиссуру фильма, представленного в основной программе кинофестиваля. В 1953—1954 годах награда за лучшую режиссуру присуждалась в Сан-Себастьяне кинорежиссёрам из Испании.

Лауреаты «Серебряной раковины лучшему режиссёру»

См. также 
 Золотая раковина

Кинопремии Испании
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне
Премии за режиссуру